Karl Löning oder Karl Loening ist der Name folgender Personen:

* Karl Löning (Attentäter) (1791–1819), nassauischer Apotheker und Attentäter
 Karl Friedrich Loening (1810–1884), deutscher Verleger
 Karl Loening (Mediziner) (1877–1926), deutscher Mediziner
 Karl Löning (Theologe) (* 1938), deutscher Bibelwissenschaftler